Canada
Westport (Newfoundland en Labrador)
Westport (Nova Scotia)
Westport (Ontario)

Verenigde Staten
Westport (Connecticut)
Westport (Indiana)
Westport (Massachusetts)
Westport (Minnesota)
Westport (North Carolina)
Westport (Oklahoma)
Westport (South Dakota)
Westport (Washington)
Westport (Wisconsin)

Elders
Westport (Ierland) - een plaats in het Ierse graafschap County Mayo
Westport (Nieuw-Zeeland) - een stad in Nieuw-Zeeland